SKBO steht für:
 Flughafen Bogotá, IATA-Code des kolumbianischen Flughafens
 Scattered Kuiper Belt Object, andere Bezeichnung für Scattered disk object

SKBO